Prislop bezeichnet 

 mehrere Ortschaften in Rumänien:
 Prislop (Cornereva), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Prislop (Dalboșeț), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Prislop (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Prislop (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu

 Príslop, Dorf im Okres Snina, Slowakei

 den Prislop-Pass, einen Gebirgspass in Rumänien